Hopffer kan som auktorsförkortning betyda:

 Carl Heinrich Hopffer
 Carl Hopffer

Robotskapade auktorsförkortningar